De Portugese voetbalclub SC Braga speelt sinds 1966 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt SC Braga

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

SC Braga
SC Braga